Miejscowości w USA:
 Iron River – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Iron
 Iron River – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Iron River – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
Gminy w USA:
 Iron River (ang. Iron River Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iron
 Iron River (ang. Iron River Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield